Indien deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1900 i Paris, men deltog ikke mellem 1904 og 1912. Fra og med 1920 i Antwerpen har nationen deltaget i samtlige sommerlege. Indien deltog første gang i vinterlegene i 1964 i Innsbruck.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Indiens OL-statistik  på Sports-reference.com

Indien ved sommer-OL
Indien ved vinter-OL
OL